Куинн, Джимми:
 Куинн, Джимми (1878—1945) — шотландский футболист, нападающий.
 Куинн, Джимми (1947—2002) — шотландский футболист, защитник.
 Куинн, Джимми (род. 1959) — североирландский футболист и футбольный тренер.